

Patronyme

Prénom 
 Gilchrist Olympio
 Gilchrist Stuart

Patronyme 

 Adam Gilchrist (né en 1971), joueur de cricket australien
 Brent Gilchrist (né en 1967), ancien joueur de hockey sur glace canadien
 Connie Gilchrist (1901-1985), actrice américaine
 Cookie Gilchrist (1935-2011), joueur de foot U.S américain 
 Donald Gilchrist (1922-2017), patineur artistique canadien
 Donnie Gilchrist, danseur de claquettes de Campbell's Bay, Québec
 Ellen Gilchrist (née en 1935), écrivaine américaine
 John Dow Fisher Gilchrist (1866-1926), zoologiste écossais
 Keir Gilchrist (1992-), acteur canadien
 Kristopher Gilchrist (1983-), nageur britannique spécialiste des épreuves de brasse
 Mary Gilchrist (1882-1947), joueuse d'échecs écossaise
 Mickey Gilchrist (né en 1984), joueur de hockey sur glace canadien,
 Roy Gilchrist (1934-2001), joueur de cricket jamaïcain
 Sidney Gilchrist Thomas et Percy Carlyle Gilchrist, industriels britanniques qui révolutionnèrent la sidérurgie avec l'invention du convertisseur Thomas
 Wesley Gilchrist (né en 1989), nageur sud-africain

Toponyme 
 Comté de Gilchrist ;
 Gilchrist, une ville de l'Oregon ;
 Gilchrist, une ville du Texas.